Гран-при Монако 1964 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 10 мая 1964 года на трассе Монте-Карло.

По сравнению с прошлым годом составы команд почти не изменились, за исключением «Лотуса», отказавшегося от услуг Тревора Тэйлора и принявшего в свои ряды Питера Эранделла, и «Купера», в составе которого Тони Мэггса заменил ушедший из прекратившей выступления в чемпионате мира команды ATS Фил Хилл. На тренировке гонщик команды BRP Иннес Айрленд попал в аварию, получил травму ноги и не смог принять участия в квалификации и гонке.

Обладатель поула Джим Кларк лидировал в первой трети гонки, после чего на его автомобиле сломался задний стабилизатор поперечной устойчивости и ему пришлось заехать в боксы на ремонт, отдав первое место прорвавшемуся наверх с пятой стартовой позиции Дэну Герни. Американец, в свою очередь, сошёл на 63 круге из-за поломки коробки передач, открыв Грэму Хиллу путь ко второй подряд победе в Монако. Финишировавший вторым Ричи Гинтер обеспечил дубль для команды BRM, замкнувший призовую тройку Питер Эранделл впервые в карьере приехал на подиум.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-36 Джим Кларк

37-52 Дэн Герни

53-100 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако
Май 1964 года
События 10 мая